Lembo est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Alejandro Lembo (né en 1978), joueur de football uruguayen
 (né en 1938), avocat et homme politique brésilien
Eddy Lembo (né en 1938), cycliste franco-algérien
 (né en 1963), administrateur américain du Connecticut
 (né en 1970), joueur américain de football américain
 (1926-1989), joueur baseball américain

Prénom
Lembo Saysana (né en 1995), joueur de football laotien

Homonymie de patronyme